Gli spareggi per l'accesso al Gruppo Mondiale (World Group Play-offs in inglese) sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2013. Gli otto vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2014, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Spagna vs. Ucraina

Paesi Bassi vs. Austria

Croazia vs. Gran Bretagna

Svizzera vs. Ecuador

Germania vs. Brasile

Polonia vs. Australia

Belgio vs. Israele

Giappone vs. Colombia

Voci correlate
Coppa Davis 2013
Coppa Davis 2013 Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Spareggi